Bayerle ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Bayerle (1906–1972), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Julius Bayerle (1826–1873), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Baierl
 Bayerl
 Bayrle
 Beierl
 Beyerl
 Beierle
 Beyerle